Ахим Вармбольд (род. 17 июля 1941 года в Германии) немецкий автогонщик, участвовавший в чемпионате мира по ралли.

Спортивная карьера началась в 1960-е годы. Первым большим успехом стала победа в чемпионате ФРГ по ралли 1971 года. В чемпионате мира по ралли, он выиграл Ралли Польши в 1973 году на Fiat Abarth 124. Уже за рулем BMW выиграл Ралли Австрии в том же году. В 1980 году Ахим во второй раз выиграл в чемпионате ФРГ по ралли, на Toyota Celica 2000GT. Его штурманом был легендарный впоследствии Жан Тодт.
Ахим выступал в ралли до 1986 года в составе Mazda. И уже в следующем 1987 году он закончил карьеру пилота и стал руководителем гоночной команды Mazda. Под его руководством пилоты выиграли три этапа чемпионата мира в период 1987-1989 годов, однажды это удалось Тимо Салонену и дваждв Ингвару Карлссону. После неудачного сезона 1991 команда была расформирована.
Сын Ахима — Энтони Вармбольд, также стал раллистом, он дебютировал в чемпионате мира в 2000 году.

Победы и подиумы

Чемпионат Европы по ралли

Международный чемпионат FIA для ралли-производителей

Чемпионат мира по ралли

Титулы 
 Чемпион ФРГ по ралли 1971 года
 Чемпион ФРГ по ралли 1980 года

Ссылки 
 Ахим Вармбольд в РаллиАрхиве
 Ахим Вармбольд на РаллиБазе

Раллисты Германии
Пилоты WRC из Германии